Tonetti è un cognome, di origine italiano.

Persone
Attilio Tonetti, anarchico italiano
Claudio Tonetti, regista svizzero
Guido Tonetti, arcivescovo cattolico italiano
Gianluca Tonetti, ciclista italiano
Giovanni Tonetti, politico italiano
Federico Tonetti, storico italiano
Hermanos Tonetti, nome d'arte dei pagliacci spagnoli José Villa del Río e Manolo Villa del Río 
Matthieu Tonetti, regista francese
Riccardo Tonetti, sciatore alpino italiano